Whanganui Inlet ist der Name folgender Gewässer in Neuseeland:

 Whanganui Inlet (Tasman), Gewässer im Tasman District
 Whanganui Inlet (Hawke’s Bay), Teil des Lake Waikaremoana im Wairoa District, Region Hawke’s Bay